

Patronymie 
 Xavier Rohart
 Jean-Daniel Rohart

Autres 

 Le rohart désigne l’ivoire issu des défenses de morse, des dents d’hippopotame ou de la dent frontale des narvals.
 Dans le MMORPG , les Roharts sont une race hybride ayant l’apparence d’hominidés à tête de morses.